Plaats in Indonesië
 Pucung Lor (Kroya), een plaats in het bestuurlijke gebied Cilacap in de provincie Midden-Java
 Pucung Lor (Ngantru), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java